Кубок Шпенглера 1992 — 66-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1992 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Гокан Лооб («Фер'єстад») 8 (4+4)

Див. також 
 1992 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1992
1992 у хокеї з шайбою
1992 у швейцарському спорті